Julian Kallfaß (* 1992) ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler.

Karriere

Hallen-Volleyball 
Julian Kallfaß spielte in der 3. Liga Süd während der Saison 2015/16 beim SSC Karlsruhe und in den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 für die TSG Blankenloch.

Beachvolleyball 
Mit Benjamin Loritz nahm Julian Kallfaß 2016 und mit David Kurz 2017 an den Deutschen Hochschulmeisterschaften teil.

Weblinks

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Deutscher
Geboren 1992
Mann